Detta är en lista över de 332 kommunerna i departementet Ariège i Frankrike.

Ariège
Kommuner Ariège